Chase Tower ist der Name folgender Hochhäuser in den Vereinigten Staaten:

 Chase Tower (Amarillo), Texas
 Chase Tower (Chicago), Illinois
 Chase Tower (Dallas), Texas
 Chase Tower (Indianapolis), Indiana
 Chase Tower (Phoenix), Arizona